

Letteratura 
 Cloud Nine – romanzo di James M. Cain del 1983

Musica 
 Cloud Nine – singolo dei Temptations del 1968
 Cloud Nine – album dei Temptations del 1969
 Cloud Nine – album di George Harrison del 1987
 Cloud Nine – album dei Kottonmouth Kings del 2007
 Cloud Nine – album di Kygo del 2016

Pagine correlate 
 Cloud 9